Aghora — американская группа прогрессив/джаз-метала. Группа была сформирована в 1995 году гитаристом Сантьяго Доблесом. В 2000 году вышел их дебютный альбом «Aghora», записанный с участием Шона Малоуна (Sean Malone) (бас-гитара) и Шона Рейнерта (ударные) из американской прогрессив-дэт-группы Cynic.

Состав группы 
 Сантьяго Доблес (Santiago Dobles) — соло-гитара
 Диана Серра (Diana Serra) — вокал
 Алан Голдстейн (Alan Goldstein) — бас-гитара
 Джиан Рубио (Giann Rubio) — ударные
 Шон Рейнерт (Sean Reinert) — студийные ударные

Дискография

Полноформатные альбомы 
 Aghora (2000; Dobles Productions)
 Formless (2006; Dobles Productions)
 Entheogenic Frequencies (2019; Independent)

Демо 
 Demo (1998)
 Demo 99 (1999)
 Dual Alchemy (2005)

Сборники 
 Transitions (2006)

Ссылки 
 Дискографии и рецензии на Russian Darkside e-Zine
 Официальный сайт группы
 Информация о группе на ProgArchives.com
 Страница Aghora на портале Encyclopaedia Metallum

Прогрессив-метал-группы США
Рок-группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы из Майами
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году